Jméno a příjmení Jiří Turek má více nositelů:

 Jiří Turek (* 1965) – český fotograf
 Jiří Turek (hudebník) – český hudebník
 Jiří Turek (* 1942) – český spisovatel a překladatel